Faggiano ima više značenja:
 Faggiano, Benevento
 Faggiano, Reggio Emilia
 Faggiano, Taranto